Bădescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Ioniță Scipione Bădescu (1847, Nagy-Rajtolc (Răstolț), județul Sălaj  1900, Botoșani), un poet
 Constantion Bădescu (1892  1962), un general român
 Dinu (Constantin) Bădescu (1904, Caracal  1980, București), tenor român
 Horia Bădescu (* 1943, Arefu, județul Argeș), un poet, prozator și eseist român contemporan
 Ilie Bădescu (* 1948), un sociolog și geopolitician român
 Cezar Paul-Bădescu (* 1968), un prozator si un publicist român contemporan
 Iulian Bădescu (* 1974), un politician român
 râu
 Râul Valea lui Bădescu, un curs de apă, afluent al râului Brătei

Vezi și 
 Badea (nume)

 Bădeni (dezambiguizare)
 Bădila (dezambiguizare)
 Bădești (dezambiguizare)

Toponime românești
Nume de familie românești